Кузено́вка () — річка у Частинському районі Пермського краю та Воткінському районі Удмуртії, Росія, ліва притока Межної.

Починається на північний схід від гори Микулинський Угор Верхньокамської височини на території Пермського краю. Протікає дугою на територію Удмуртії, потім повертає на південний захід. Впадає до Межної за 2 км вище села Забегаєво.

Верхня течія пересихає, русло нешироке. Приймає одну праву притоку.

Річки Частинського району
Річки Воткінського району